I'm Sorry (Engels: Het spijt me) kan verwijzen naar: 
I'm Sorry (Brenda Lee), een single van Brenda Lee
I'm Sorry (John Denver), een single van John Denver
I'm Sorry (arcadespel), een arcadespel
I'm Sorry (The Platters), een single van The Platters
I'm Sorry (Dannii Minogue), een nummer van Dannii Minogue
I'm Sorry (Blink-182), een nummer van Blink-182
I'm Sorry (Roxette), een nummer van Roxette
I'm Sorry (Brokencyde), een nummer van Brokencyde
I'm Sorry (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017

Zie ook 
Sorry (doorverwijspagina)